

Cinema
 Across the Great Divide – cortometraggio del 1913 diretto da Arthur Mackley
 Across the Great Divide – film del 1915 diretto da Edward C. Taylor
 Across the Great Divide – documentario britannico del 1946
 Oltre le grandi montagne (Across the Great Divide) – film del 1976 diretto da Stewart Raffill

Musica
 Across the Great Divide – brano musicale dei The Band, pubblicato nell'album omonimo del 1969
 Across the Great Divide – raccolta dei The Band del 1994